Orešje je lahko:

Slovenija 

 Orešje - Občina Šmarješke Toplice
 Orešje na Bizeljskem - Občina Brežice
 Orešje nad Sevnico - Občina Sevnica
Orešje - mestni predel (predmestno naselje) Maribora

Hrvaška 

 Orešje - mesto Sveta Nedjelja
 Orešje Humsko - Občina Hum na Sutli
 Orešje Okićko - mesto Jastrebarsko